Отряд джунглей спешит на помощь (; ) — французский мультсериал. Сериал состоит из 2 сезонов, и по словам создателей, на данный момент 3 сезон находится в производстве.

Отряд джунглей спешит на помощь выиграл международную премию «Эмми» в категории «Kids: Animation» в 2014 году.

Помимо этого сериала также существует два полнометражных мультфильма: «Отряд джунглей в ледяной дали» (2011) и «Дозор джунглей» (2017).

Сюжет 
Действия мультсериала происходят в тропических джунглях. Основными персонажами является команда «Отряд джунглей» во главе с Морисом, состоящая из Джуниора, Мигеля, Гилберта, Батрисии и Эла с Бобом, которые всегда готовы прийти к каждому на помощь.

Персонажи 
 Морис () — императорский пингвин. Морис является лидером джунглей и никогда не стесняется находить новые приключения для команды. Сам Морис называет себя как «Великий воин-тигр», и часто окрашивает свое тело в желтые полосы, тем самым имитируя на себе «тигровый окрас».
 Джуниор () — оранжевая рыбка с чёрными полосками. Приёмный сын Мориса. Большую часть времени находится в стеклянной банке с водой, которую Морис периодически несёт под подмышкой. Джуниор умеет разговаривать, но однако для зрителей это выглядит как неразборчивый бубнеж.
 Мигель () — Восточная равнинная горилла. Как говорят о том, что гориллы мирные животные, Мигель и вправду очень добрый. Как горилла, он очень сильный, но порой бывает по характеру ранимый чуть ли не до меланхолии. Мигель всегда разговаривает в третьем лице.
 Гилберт () — долгопят. «Мозг» команды. Гилберт большую часть времени проводит находясь на ветке дерева. Часто бывает в плохом настроении, что делает его большим ворчуном. В Гилберта влюблена Батрисия, но он этого не замечает.
 Батрисия () — летучая мышь. В команде Батрисия служит в качестве наблюдения с воздуха. Влюблена в Гилберта.
 Эл () и Боб () — лягушки. Эл оранжевого окраса и тощий, а Боб зелёного окраса и пухлого телосложения. Несмотря на то, что они являются частью команды, они не сопровождают героев в миссиях.
 Фред () — бородавочник. Всегда общается с помощью песни.

См. также 
Отряд джунглей в ледяной дали
Дозор джунглей

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью производственной студии о сериале на сайте 3dvf.com 
 Второе интервью продюсерской студии и создателей сериала  на YouTube 

Мультсериалы 2013 года
Мультсериалы Франции
Мультфильмы о говорящих животных
Компьютерные анимационные фильмы